Pailhès ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Pailhès (Ariège) im Département Ariège
 Pailhès (Hérault) im Département Hérault